L'Orient és roig (en xinès simplificat: 东方红; en xinès tradicional: 東方紅; en pinyin: Dōngfāng Hóng) és una cançó que va esdevenir un himne no oficial durant la Revolució Cultural. En aquells convulsos temps se sentia arreu en el moment de despertar el dia i a la posta de sol. La lletra de la cançó se sol atribuir a Li Youyan, tot i que depenent de l'intérpret alguns versos podien canviar. La cançó original era del folklore de la Xina rural, popular a Yan'an a la dècada del 1930.

Obra derivada 
De la cançó es va derivar una obra de teatre i un film musical, i va donar nom a un satèl·lit xinès.

Referències

Enllaços externs 
http://www.morningsun.org/east/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/5303764/East-is-Red-is-the-siren-song-of-Chinas-new-generation.html

Música de la Xina